De Noord-Duitse voetbalbond (Duits: Norddeutscher Fußball-Verband) was een regionale voetbalbond in Noord-Duitsland.

In de competitie speelden clubs uit de Pruisische provincies Hannover, Sleeswijk-Holstein en de Duitse staten Hamburg, Lübeck, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg en het Hertogdom Brunswijk.

De bond werd opgericht op 15 april 1905 na de fusie tussen zes bonden en nog zes clubs die niet bij een van die bonden aangesloten waren.

Nadat de NSDAP aan de macht kwam in 1933 werden alle regionale voetbalbonden ontbonden. De clubs van de Noord-Duitse voetbalbond gingen in de Gauliga Nordmark en Gauliga Niedersachsen spelen.

Overzicht
Clubs in het vet werden Duits landskampioen.

Seizoenen eerste klasse
Onderstaand overzicht van de clubs die in de hoogste klasse speelden van de vele competities van de Noord-Duitse voetbalbond vanaf 1895 tot 1933. Voor seizoen 1913/14 zijn enkel de clubs geteld die aan de NFV-Liga deelnamen en voor seizoen 1928/29 clubs die aan de Runde der Zehn deelnamen en de deelnemers aan de eindronde. Als twee clubs gefuseerde zijn staan ze apart in de lijst onder de oude naam en daarna de fusienaam tenzij die nieuwe club niet van naam veranderd is. De lijst is niet compleet omdat van enkele kleinere competities zoals Bremerhaven, Lübeck, Oldenburg, Mecklenburg, Harburg-Lüneburg en Strelitz-Voor-Pommeren niet meer alle deelnemers per seizoen bekend zijn. 

 
Geschiedenis van Nedersaksen
Geschiedenis van Hamburg
Geschiedenis van Sleeswijk-Holstein
Geschiedenis van Mecklenburg-Voor-Pommeren